Il nome Betsiboka indica:
una regione del Madagascar – Regione di Betsiboka
un fiume del Madagascar – Betsiboka (fiume)